Суперкубок Грузії з футболу 2010 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 грудня 2010 року між чемпіоном Грузії Олімпі та володарем кубка Грузії клубом ВІТ Джорджія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Грузія
2010 у Грузії